Kurenai Yuhi – personaggio del fumetto e serie animata Naruto
 Tsubasa Kurenai – personaggio del fumetto e serie animata Ranma ½
 Kure-nai – light novel
 Kurenai – singolo degli X Japan del 1989